Гвидобоно Кавалькини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гвидобоно Кавалькини, Карло Альберто (1683—1774) — итальянский куриальный кардинал.
 Гвидобоно Кавалькини, Франческо (1755—1828) — итальянский куриальный кардинал.